Il singolare maschile dell'Ericsson Open 2000 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 2000.

Pete Sampras ha battuto in finale Gustavo Kuerten 6–1, 6–7 (2–7), 7–6 (7–5), 7–6 (10–8)

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Ericsson Open 2000
ATP Tour 2000